Jatho ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jatho (1851–1913), deutscher Geistlicher
 Carl Oskar Jatho (Pseudonym Peter Petry; 1884–1971), deutscher Schriftsteller und Kulturphilosoph
 Karl Jatho (1873–1933), deutscher Flugpionier
 Käthe Jatho-Zimmermann (Pseudonym Karl Zimmermann; 1891–1989), deutsche Schriftstellerin

Karl Jatho steht für:
 Karl-Jatho-Terminal, ein Terminal am Flughafen Hannover, siehe Flughafen Hannover #Terminals

Siehe auch:
 Jato